Krista Pärmäkoski z d. Lähteenmäki (ur. 12 grudnia 1990 w Ikaalinen) – fińska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka olimpijska, siedmiokrotna medalistka mistrzostw świata, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej  pojawiła się w lutym 2007 roku podczas VIII Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Jace, gdzie była między innymi czwarta w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta zdobywając wspólnie z koleżankami z reprezentacji brązowy medal w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand była druga w biegu łączonym na 10 km, a na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten zdobyła kolejne dwa medale: złoty na 5 km klasykiem oraz srebro w sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku była najlepsza w biegu na 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2008 roku w Ruce, zajmując 29. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Jej pierwszą seniorską imprezą były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku, gdzie zajęła 37. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku gdzie zajmowała odległe pozycje.

W sezonie 2010/2011, piątą edycję TdS zakończyła na 8. miejscu. Natomiast w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata została sklasyfikowana na 12. miejscu. Na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku Finka wywalczyła srebrny medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym w parze z Aino-Kaisą Saarinen oraz brązowy medal w sztafecie 4x5 km wraz z Pirjo Muranen, Aino-Kaisą Saarinen i Riittą-Lisą Roponen. Zajęła również wysoką piątą lokatę na 10 km stylem klasycznym.

W sezonie 2011/2012 Pucharu Świata, szóstą edycję TdS zakończyła Lähteenmäki na 4. miejscu, a generalną klasyfikację całego cyklu Pucharu Świata na 7. miejscu.

W kolejnym sezonie 2012/2013 siódmą edycję TdS Finka ponownie zakończyła na 4. miejscu. W Pucharze Świata w końcowym zestawieniu zanotowała 10. pozycję. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 roku wywalczyła brązowy medal w sprincie drużynowym stylem dowolnym w parze z Riikką Sarasoją. Poza tym zajęła m.in. 8. miejsce w biegu łączonym.

Następny sezon 2013/2014 przyniósł trzeci raz z rzędu czwartą lokatę w Tour de Ski. Sezon Pucharu Świata skończyła na 8. miejscu. W 2014 roku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi wywalczyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km wraz z Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen i Aino-Kaisą Saarinen. Była także 10. na 10 km stylem klasycznym, 13. na 15 km w biegu łączonym i 18. na 30 km stylem dowolnym.

Sezon 2014/2015 Pucharu Świata zakończyła na 24. miejscu. Na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Falun w 2015 roku zdobyła wraz z Riittą-Liisą Roponen, Kerttu Niskanen i Aino-Kaisą Saarinen brązowy medal w sztafecie 4x5 km.

W sezonie 2015/2016 Pucharu Świata Finka trzykrotnie stawała na podium Pucharu Świata. 20 grudnia 2015 w Toblach wywalczyła po raz pierwszy w karierze miejsce w czołowej trójce - była druga na 10 km stylem klasycznym. Poza tym w ramach Ski Tour Kanada 11 marca była trzecia na 10 km stylem dowolnym oraz dzień później zwyciężyła na 10 km stylem klasycznym. Ruka Triple 2015 ukończyła na miejscu ósmym, Tour de Ski 2016 na ósmym, a Ski Tour Kanada 2016 na czwartym. W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Pärmäkoski zajęła 4. lokatę.

W kolejnym sezonie dziewięciokrotnie stanęła na podium, przy czym odniosła jedno zwycięstwo: 4 grudnia 2016 roku w Lillehammer wygrała bieg na 10 km kalsykiem. W klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce, a w klasyfikacji dystansów była trzecia. Podczas mistrzostw świata w Lahti w 2017 roku wraz z Saarinen, Niskanen i Laurą Mononen zdobyła kolejny brązowy medal w sztafecie. Zdobyła też srebrny medal w biegu łączonym, plasując się za Norweżką Marit Bjørgen a przed Szwedką Charlotte Kallą.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku była druga na dystansie 30 km klasykiem. Wyprzedziła ją tylko Bjørgen, a trzecie miejsce zajęła Stina Nilsson ze Szwecji. Ponadto w biegu łączonym i biegu na 10 km stylem dowolnym zajmowała trzecie miejsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie cztery lata później wywalczyła brązowy medal w biegu na 10 km techniką klasyczną. Uplasowała się tam za Norweżką Therese Johaug i Krista Pärmäkoski. Była ponadto czwarta w sztafecie i spricie drużynowym, siódma w biegu łączonym i dziesiąta w biegu na 30 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1990